Финал Кубка Азии по футболу 2019 года — финальный матч Кубка Азии 2019 года, который прошёл 1 февраля 2019 года на стадионе «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби, ОАЭ. В матче приняли участие сборные Японии и Катара.

Путь к финалу

Статистика матча

Примечания 

Футбол в Азии в 2019 году
Кубок Азии по футболу 2019
Матчи сборной Японии по футболу
Матчи сборной Катара по футболу
Февраль 2019 года
События 1 февраля
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2019 году
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Спорт в Японии в 2019 году
Спорт в Катаре в 2019 году